104 км (104 километр) — железнодорожный разъезд (тип населённого пункта) в Томском районе Томской области России. Входит в состав Копыловского сельского поселения.

География 
Расстояние от населённого пункта до центра сельского поселения (пос. Копылово) — 7 км, до Томска — 24 км.

История 
В 1980-е годы в состав Копыловского сельского совета переданы из Семилуженского сельсовета 6 населённых пунктов: Конинино, Кусково, Постниково, Рассвет, 104 и 108 км ж/д.

Население 

По данным на 2019 год проживает 1 человек.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Платформа 104 км железнодорожной ветки Томск—Белый Яр.

Транспорт 
Железная дорога.

Примечания 

Населённые пункты Томского района